Bumbu steht für:
 Tanah Bumbu, ein indonesischer Regierungsbezirk auf der Insel Borneo
 Bumbu (Kinshasa), eine Gemeinde in der kongolesischen Stadt Kinshasa
 Bumbu (Würzmittel), eine Gewürzmischung in der indonesischen Küche
 Bumbung, ein Blasinstrument in Indonesien